El nombre de Álvar Núñez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Álvar Núñez Osorio (m. 1329). Fue privado del rey Alfonso XI de Castilla, quien ordenó su asesinato en 1329. Y llegó a ser conde de Trastámara, Lemos y Sarria, mayordomo mayor del rey y adelantado mayor de León, entre otros muchos títulos.
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (m. 1557/1558). Descubridor y conquistador español que descubrió y anexionó al Imperio Español numerosos territorios en el continente americano.